Le  des États-Unis () mené à bien par le bureau du recensement des États-Unis recense la population résidente aux États-Unis au jour du  à .

Résultats 

Cela représente un accroissement de 9,7 % par rapport aux  comptés lors du recensement de 2000. L’État dans lequel le taux de croissance de la population est le plus élevé est le Nevada, alors que l’État dont la population a le plus augmenté est le Texas. Le Michigan est le seul État dont la population a diminué (ainsi que Porto Rico), et le District de Columbia a connu une augmentation de sa population pour la première fois depuis les années 1950.

Résultats par États

À l'exception du Michigan, tous les États du pays ont gagné des habitants entre 2000 et 2010.

Résultats des principales villes

Notes et références 

2010
Avril 2010 aux États-Unis